Jméno a příjmení Jaroslav Pospíšil mělo či nosí více osobností:

 Jaroslav Pospíšil (fotbalista) (* 1947) – český fotbalový záložník
 Jaroslav Pospíšil (kanoista) (* 1973) – český vodní slalomář
 Jaroslav Pospíšil (lední hokejista) – československý hokejista
 Jaroslav Pospíšil (nakladatel) (1812–1889) – český tiskař, nakladatel a knihkupec
 Jaroslav Pospíšil (politik) (* 1953) – český politik ODS
 Jaroslav Pospíšil (poslanec ČNR) (* 1933) – český a čs. politik, za normalizace poslanec ČNR
 Jaroslav Pospíšil (právník) (1862–1910) – tchán Josefa Čapka
 Jaroslav Pospíšil (překladatel)
 Jaroslav Pospíšil (spisovatel) (* 1941) – český právník a spisovatel
 Jaroslav Pospíšil (tenista) (* 1981) – český tenista
 Jaroslav Pospíšil (zpěvák) (1905–1979) – operetní zpěvák (Jára Pospíšil)